Symfonie nr. 15 (Aho)
Symfonie nr. 15 (Brian) 
Symfonie nr. 15 (Coates)
Symfonie nr. 15 (Haydn)
Symfonie nr. 15 (Hovhaness)
Symfonie nr. 15 (Mjaskovski)
Symfonie nr. 15 (Mozart)
Symfonie nr. 15 (Sjostakovitsj)

A 15